Мотуз — фамилия. Известные носители:

 Мотуз, Владимир Иванович (1924—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 Мотуз, Иван Фомич (1918—1979) — военный лётчик, Герой Советского Союза.